Mianmar legnagyobb városai népesség szerint

Jegyzetek 

Mianmar közigazgatása
Települések listái országok szerint

simple:Myanmar#Largest cities